Бобруйский замок — комплекс деревянных оборонительных и административных сооружений средневекового Бобруйска.

История 
Существовал в средневековье (XIV—XVIII вв.), располагался на правом берегу реки Березина. Согласно инвентарям 1638 года и 1684 года имел площадь 13,5 моргов (9,6 га), был обнесен земляным валом, дубовой стеной с тремя защитными башнями и тремя редутами, окружен рвом шириной до 15 метров, въезд в замок осуществлялся через перекидной мост. На территории замка располагались двухэтажный жилой дом и хозяйственные постройки на подклетях.

Неоднократно подвергался осадам и разрушениям, в том числе крымскими татарами в 1502—1503 гг., войсками гетмана Януша Радзивилла в 1649 году, постепенно терял свои укрепления. В 1665 году замок сгорел во время осады казаками наказного атамана Золотаренко. В результате перестройки 1692 года замок полностью потерял оборонительные функции.

Литература   

 Туристская энциклопедия Беларуси. Мн. Беларуская Энцыклапедыя, 2007. - 648с.

Замки Белоруссии
Здания и сооружения Бобруйска